Я́нисъярви (, дословно как «Заячье озеро») — станция (тип населённого пункта) в Питкярантском районе Республики Карелия в России. Входит в Харлуское сельское поселение.

География 

Расположен на южном берегу озера Янисъярви.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная станция Янисъярви.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района